.

Varianti
Femminili: Ulfa, Ylva
Maschili: Uffe (danese)

Origine e diffusione

Deriva dal soprannome norreno Úlfr, che significa "lupo". Poteva anche essere un'abbreviazione di nomi che iniziavano o finivano in ulf, come Thorulf o Beowulf.

Ha pertanto lo stesso significato dei nomi Lupo, Wolf, Vukašin, Farkas, Bleddyn e Boris.

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare il 22 gennaio in ricordo di sant'Ulfo di Méry-sur-Seine. Le forme femminili possono invece festeggiarlo il 31 gennaio in ricordo di santa Ulfa (chiamata anche Ulphia, Wulfe o Wulfia), martire ad Amiens.

Persone

Ulf Andersson, scacchista svedese
Ulf Bengtsson, tennistavolista svedese
Ulf Carlsson, tennistavolista svedese
Ulf di Borresta, mastro runico vichingo
Ulf Eriksson, calciatore svedese
Ulf Peter Hallberg, scrittore svedese
Ulf Hannerz, antropologo svedese
Ulf Hielscher, bobbista tedesco
Ulf Kirsten, calciatore tedesco
Ulf Merbold, astronauta tedesco
Ulf Riis, calciatore norvegese
Ulf Thorgilsson, jarl danese
Ulf Timmermann, atleta tedesco
Ulf Tostesson, re svedese
Ulf von Euler, scienziato e farmacologo svedese

Variante femminile Ylva

Ylva Johansson, politica svedese
Ylva Lindberg, hockeista su ghiaccio svedese
Ylva Nowén, sciatrice alpina svedese
Ylva Stålnacke, sciatrice alpina svedese

Note

Altri progetti 

Prenomi di origine norrena
Prenomi derivati da zoonimi
Ipocoristici